Muther er et tyskt efternavn, der henviser til blandt andre:

 Richard Muther (1860–1909), tysk kunsthistoriker
 Theodor Muther (1826–1878), tysk jurist

Efternavne